Osoby o tym nazwisku:
 David Desrosiers – kanadyjski basista
 Julien Desrosiers – francuski hokeista